Карл Юханссон:
 Юханссон, Карл (fl. 1966—1970) — шведский ориентировщик.
 Юханссон, Карл (род. 1994) — шведский футболист, защитник.
 Юханссон, Карл (род. 1998) — шведский футболист, полузащитник